Il doppio del torneo di tennis Atlanta Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tom Gullikson e Butch Walts che hanno battuto in finale Anand Amritraj e John Austin 6-7, 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Kevin Curren /  Steve Denton (semifinali)
 Terry Moor /  Eliot Teltscher (semifinali)

 Anand Amritraj /  John Austin (finale)
 Tom Gullikson /  Butch Walts (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Atlanta Open 1980